Benčík oder Bencik ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Benčík (* 1933), slowakischer Journalist und Schriftsteller
 Henrich Benčík (* 1978), slowakischer Fußballspieler
 Juraj Benčík (* 1945), tschechoslowakischer Geher
 Petr Benčík (* 1976), tschechischer Radrennfahrer